Bataille du Stromboli peut faire référence à deux batailles navales qui eurent lieu au large de la Sicile, pendant la guerre de Hollande :
 la première bataille du Stromboli ()
 la bataille d'Alicudi, également appelée « seconde bataille du Stromboli » ()